Wimbledon 2012 - kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 19 a 21 czerwca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

5. część

6. część

7. część

8. część

9. część

10. część

11. część

12. część

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet